Суперкубок Кандиду де Оливейра 2014 года () — 36-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 и обладатель Кубка Португалии 2013/14 «Бенфика» и финалист Кубка Португалии 2013/14 «Риу Аве». Встреча состоялась 10 августа 2014 года в Авейру, на Муниципальном стадионе.

Матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 2014 на сайте worldfootball.net

2014
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Спортинг» Лиссабон
Португалия
Спорт в Португалии в 2014 году
События 10 августа
Август 2014 года
Спортивные соревнования в Авейру